Jan Wielopolski (zm. 1668) – wojewoda krakowski, kasztelan wojnicki, starosta warszawski, nowotarski i biecki 
 Jan Wielopolski (1630–1688) – kanclerz wielki koronny, podkanclerzy koronny
 Jan Wielopolski (zm. 1774) – wojewoda sandomierski
 Jan Kanty Wielopolski (1784-1860) – kasztelan Królestwa Kongresowego